Оксалат европия(II) — неорганическое соединение,
кристаллогидрат соли европия и щавелевой кислоты с формулой EuCO·HO,
красно-коричневые кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 Обменная реакция сульфата европия(II) с оксалатом аммония в инертной атмосфере:

Физические свойства 
Оксалат европия(II) образует красно-коричневые кристаллы,
устойчивые на воздухе,
не растворяется в воде.

Литература 
 

европия